Colpo di Stato in Sudan può riferirsi a diversi eventi:

 Colpo di Stato in Sudan del 1969
 Colpo di Stato in Sudan del 1971
 Colpo di Stato in Sudan del 1977
 Colpo di Stato in Sudan del 1985
 Colpo di Stato in Sudan del 1989
 Colpo di Stato in Sudan del 2019
 Colpo di Stato in Sudan del 2021